

Acronimo 
 Trattato di non proliferazione nucleare – trattato internazionale di disarmo, non proliferazione e uso pacifico dell'energia nucleare
 Théâtre national populaire – teatro francese fondato nel 1920

Codici 
 TNP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Twentynine Palms (Stati Uniti)
 tnp – codice ISO 639-3 della lingua whitesands